peut faire référence à :

 (1950), une nouvelle de John Steinbeck.
Burning Bright (2003), une chanson du groupe Shinedown tirée de l'album Leave a Whisper
Burning Bright, titre en anglais de Dans l'œil du tigre (2010), un film d'horreur réalisé par Carlos Brooks
Burning Bright (2007), un roman de Tracy Chevalier
 Burning Bright,  une œuvre pour six percussionnistes composée par Hugues Dufourt en 2014. 
The Burning Bright (2014), un album de Royal Wood